Szefirák, Isten emanációi
 Ómerszámlálás, röviden: szfirá vagy szefira